Detta är en lista över sjöar i Töreboda kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Töreboda kommun.

Lista

Externa länkar

Töreboda kommun
 Lista